Хе́йфиц — еврейская фамилия.

 Светозаров, Владимир Иосифович (Хейфиц, 1948—2017) — художник кино.
 Светозаров, Дмитрий Иосифович (Хейфиц, род. 1951) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Хейфиц, Иосиф Ефимович (1905—1995) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Хейфиц, Михаил Иссохорович (Захарович, 1915—1985) — советский художник-плакатист.

Также 
 Хейфец